Тип «Дрёуг» () — серия норвежских эсминцев. Проект был разработан верфью флота в Хортене в 1906 году и имел сходство с британскими эсминцами типа «Ривер».

Строительство 
С 1907 года по 1914 год на верфи в Хортене были построены три корабля этого типа, получившие названия в честь существ из скандинавской мифологии. Третий из них, «Гарм» был построен по изменённому проекту и стал первым норвежским кораблём с паротурбинной силовой установкой.

Служба 
Эсминцы типа «Дрёуг» оставались единственными эсминцами в составе ВМС Норвегии, после снятия с вооружения эсминцев типа «Валькюрьен», а также единственными построенными в Норвегии кораблями этого класса, до начала строительства нового типа «Слейпнер» в 1934 году.

К концу 1930-х годов эсминцы типа «Дрёуг» были выведены на хранение в резерв для экономии средств, но с началом Второй мировой войны вновь вошли в состав флота.

Все три корабля приняли участие в отражении германского вторжения в апреле 1940 года, при этом «Гарм» был потоплен, а" Тролль" захвачен Германией. «Дрёуг» же сумел уйти в Великобританию, где использовался вплоть до 1944 года, когда корабль был снят с вооружения в сдан на слом. «Тролль» был возвращён Норвегии после окончания войны. В 1949 году был корабль также снят с вооружения и продан на слом.

Представители

Примечания

Литература